Helenenquelle bezeichnet die mit dem weiblichen Vornamen Helene benannten Grundwasser-Quellen

 Helenenquelle (Bad Pyrmont)
 Helenenquelle (Bad Wildungen), zugleich der Name eines Gesundheits-Zentrums in Bad Wildungen
 Helenenquelle (Gerolstein)